Le Chiffonnier est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Chiffonnier, film de Georges Méliès (1896)
 Le Chiffonnier, film d'Alice Guy (1899)

Voir aussi
 Le Chiffonnier de Paris